Алексе́ева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Алексеева, Александра Владимировна (1852—1903) — русская меценатка.
 
 Алексеева, Алина Альбертовна (род. 1985) — российская бегунья.
 Алексеева, Алла Александровна (род. 1934) — советская спортсменка (академическая гребля).
 Алексеева, Анастасия Сергеевна (род. 1995) — российская баскетболистка.
 Алексеева, Анисса Павловна (род. 1941) — советский и российский языковед.
 
 
 
 
 
 Алексеева, Елизавета Георгиевна (1901—1972) — советская актриса.
 
 
 Алексеева, Кристина Игоревна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Алексеева, Ксения Олеговна (род. 1987) — российская скалолазка.
 Алексеева, Лариса Михайловна (род. 1947) — советский и российский учёный, филолог.
 
 
 
 
 
 Алексеева, Ольга Валерьевна (род. 1983) — российский журналист.
 Алексеева, Ольга Михайловна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алексеева, Прасковья Эрдниевна (1924—2020) — главный библиограф КИГИ РАН, автор библиографий и исследований по истории Калмыкии.
 Алексеева, Римма Николаевна (род. 1930) — советский врач, депутат Верховного Совета СССР.
 Алексеева, Светлана Львовна (род. 1955) — советская фигуристка, российский тренер.
 Алексеева, Светлана (Света Уголёк) (род. 1999—2000) — российская фотомодель.
 Алексеева, Тамара Александровна (род. 1960) — российский писатель.
 
 Алексеева, Эмилия Августовна (1890—1919) — российско-финская революционерка, деятель российского женского движения начала XX века.

Составные фамилии 
 Алексеева-Дарсен, Наталья Александровна (1889—1973) — актриса, деятель культуры.
 Алексеева-Стасова, Анна Павловна — российская спортсменка по стрельбе из лука.
 Крефт-Алексеева, Галина Сергеевна (1950—2005) — советская спортсменка (гребля на байдарках).

Топоним

Населённые пункты 
 Алексеева — деревня в Карачевском районе Брянской области России.
 Алексеева Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

См. также